Ветринский — русская семинарская фамилия. Известные носители:
 Ветринский, Иродион Яковлевич (1787 — 7 июля 1849) — профессор Санкт-Петербургской духовной академии, переводчик, поэт, издатель (, )
 Ч. Ветринский — псевдоним В. Е. Чешихина (1866—1923) — историка русской литературы и общественной мысли, публициста, журналиста. Внук И. Я. Ветринского.